Sévérac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sévérac, Loire-Atlantique, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays de la Loire, 
 Sévérac-l'Église, före detta kommun, departementet Aveyron i regionen Occitanien, 
 Sévérac-le-Château, före detta kommun, departementet Aveyron i regionen Occitanien,